Susten steht für:

 Susten VS, Ort in Leuk, Kanton Wallis
 Susten UR, Weiler in Wassen, Kanton Uri 
 Sustenpass, Schweizer Alpenpass